Chausseehaus steht für:
 Chausseehaus, auch Chaussee-Einnehmerhaus, Wohn- und Dienstgebäude eines Chausseewärters

Orte:
 Chausseehaus (Bobzin), Wohnplatz von Bobzin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Chausseehaus (Gaildorf), Wohnplatz im Stadtteil Unterrot von Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall
 Chausseehaus (Großräschen), Wohnplatz der Stadt Großräschen, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Chausseehaus (Hassel), Ortsteil der Gemeinde Hassel im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Chausseehaus (Havelberg), Wohnplatz der Hansestadt Havelberg, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Chausseehaus (Lübz), Wohnplatz von Lübz, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Chausseehaus (Neusitz), Ortsteil der Gemeinde Neusitz, Landkreis Ansbach, Bayern
 Chausseehaus (Neustadt an der Aisch), Ortsteil der Stadt Neustadt a. d. Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Chausseehaus (Steinsfeld), Ortsteil der Gemeinde Steinsfeld, Landkreis Ansbach, Bayern
 Chausseehaus (Wiesbaden), Wohnplatz, Haltepunkt der Aartalbahn und ehemalige Sommerfrische in Wiesbaden, Hessen
 Chausseehaus (Ziethen), Wohnplatz von Ziethen, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

 Chausseehaus bei Günzersreuth, Ortsteil der Gemeinde Kammerstein, Landkreis Roth, Bayern
 Chaussee-Wirthshaus, Ortsteil der Gemeinde Reichenberg, Landkreis Würzburg, Bayern